KML kan syfta på:

 KML – ett märkspråk baserat på XML, se Keyhole Markup Language
 KML – en typ av leukemi, se Kronisk myeloisk leukemi
 KML – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Queensland, Australien, se Kamileroi Airport